Cichorium intybus var. foliosum is een variëteit van de wilde cichorei (Cichorium intybus), die wordt gekweekt als bladgroente. Afhankelijk van ras en teeltmethode, staat de groente bekend als:

 Groenlof
 Witlof
 Roodlof of radicchio rosso

Intybus var. foliosum
Bladgroente